Глін — в скандинавській міфології богиня
 Льюїс Глін Коті — валлійський поет